Wellston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wellston (Michigan)
Wellston (Missouri)
Wellston (Ohio)
Wellston (Oklahoma)